Westerhaven (Rotterdam), een gedempte haven in Rotterdam
Westerhaven (Groningen), een gedempte haven in Groningen